William Crozier ist der Name folgender Personen:

* William Crozier (General) (1855–1942), US-amerikanischer General und Erfinder
 William Crozier (Maler, 1893) (1893–1930), schottischer Maler 
 William Crozier (Maler, 1930) (1930–2011), irischer Maler 
 William John Crozier (1892–1955), US-amerikanischer Physiologe 
 William Percival Crozier (1879–1944), britischer Journalist und Herausgeber